Lebanon é o nome de diversas cidades dos Estados Unidos da América e também do país República do Líbano:

Lebanon (Connecticut)
Lebanon (Dakota do Sul)
Lebanon (Illinois)
Lebanon (Indiana)
Lebanon (Kansas)
Lebanon (Kentucky)
Lebanon (Maine)
Lebanon (Missouri)
Lebanon (Nebraska)
Lebanon (Nova Hampshire)
Lebanon (Nova Iorque)
Lebanon (Nova Jérsei)
Lebanon (Ohio)
Lebanon (Oregon)
Lebanon (Pensilvânia)
Lebanon (Tennessee)
Lebanon (Virgínia)
Lebanon (Wisconsin)
Rising Sun-Lebanon

Desambiguação
Desambiguações de topônimos